Le qualificazioni del singolare  del Croatia Open Umag 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Croatia Open Umag  2010 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Simone Bolelli (Qualificato)
 Grega Žemlja (secondo turno)
 Blaž Kavčič (primo turno)
 Simone Vagnozzi (Qualificato)

 Olivier Patience (Qualificato)
 Martin Kližan (secondo turno)
 Alexandre Sidorenko (primo turno)
 Nikola Ciric (secondo turno)

Qualificati 

 Simone Bolelli
 Gerald Melzer

 Olivier Patience
 Simone Vagnozzi

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 2010
ATP World Tour 2010